Nashua (Iowa)
Nashua (Minnesota)
Nashua (Montana)
Nashua (New Hampshire)
Nashua Corporation, een Amerikaans bedrijf (uit Nashua, New Hampshire)
 Nashua, een basketbalclub uit Den Bosch.